Вну́тренняя А́зия — восточная часть Центральной Азии, в состав которой входит Монголия и сопредельные с ней территории: Алтай, Бурятия, Тува и Восточный Туркестан.

Внутренняя Азия может восприниматься как восточная часть Центральной Азии (в противовес западной части — Средней Азии), но может и отождествляться с понятием Центральной Азии, включая также в себя Казахстан, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи и Памир.

Примечания

Ссылки 
 Внутренняя Азия — колыбель Евразийской цивилизации

Регионы Азии